Хирш — мужское личное имя и патронимическая фамилия.

Известные носители:

 Хирш, Август (1817—1894) — немецкий учёный-эпидемиолог и историк медицины; доктор медицины, профессор Берлинского университета.
 Хирш, Авраам (1828—1913) — французский архитектор; академик, главный архитектор города Лиона, директор Лионской академии художеств.
 Хирш, Адольф (1830—1901) — швейцарский астроном и геодезист; профессор, директор Невшательской обсерватории.
  (1866—1931) — австрийский певец и композитор; сын Альберта Хирша.
 Хирш, Алекс (род. 1985) — американский режиссёр, мультипликатор, создатель мультсериала «Гравити Фолз».
 Хирш, Альберт (1841—1927) — австрийский народный композитор, поэт, певец, актёр, режиссёр и драматург.
 Хирш, Альфонс (1843—1884) — французский живописец и гравёр.
 Хирш, Артур (1866—?) — швейцарский математик, профессор Цюрихского политехникума, автор ряда научных трудов.
 Хирш, Владимир (род. 1954) — чешский композитор и инструменталист.
 Хирш, Галь (род. 1964) — израильский бригадный генерал.
 Хирш, Георг (1799—1885) — немецкий медик, директор Клиники внутренних болезней в Кёнигсберге.
 Хирш, Джадд (род. 1935) — американский актёр, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».
 Хирш, Дженни (1829—1902) — немецкая писательница, переводчица, редактор, педагог и общественный деятель.
 Хирш, Дэвид (род. 1967) — американский социолог.
 Хирш, Жюльен (род. 1964) — французский кинооператор.
  (1816—1860) — немецкий историк; профессор Берлинского университета; автор «Jahrbücher d. deutschen Reichs unter Heinrich II».
 Хирш, Конрад (1900—1924) — шведский футболист.
  (1906—1986) — немецкий математик; внук Августа Хирша.
 Хирш, Лейла (род. 1996) — американский рестлер российского происхождения.
 Хирш, Макс (1832—1906) — германский экономист, публицист, издатель, книготорговец, политик и общественный деятель.
 Хирш, Маркус (ум. 1894) — немецкий писатель еврейского происхождения; автор «Kulturdeficit des 19 Jahrhunderts».
 Хирш, Марианна (род. 1949) — американская исследовательница, автор концепции «постпамяти».
 Хирш,  Нурит (род. 1942) — израильский композитор, пианистка и дирижёр, лауреат Премии Израиля.
 Хирш, Петер (род. 1979) — бывший датский хоккейный вратарь, тренер.
 Хирш, Питер (род. 1925) — английский физик, член Лондонского королевского общества.
 Гирш, Рудольф (1816—1872) — австрийский поэт, композитор, журналист и редактор.
 Хирш, Самуэль (1815—1889) — раввин и иудейский философ; сторонник радикальных религиозных реформ.
 Хирш, Теодор (1806—1861) — немецкий историк и педагог; двоюродный брат 
  (1843—1915) — немецкий историк и преподаватель; сын Теодора Хирша.
 Гирш, Франц Арнольд (1816—1896) — австрийский драматург и новеллист; врач по образованию.
 Хирш, Конрад (1900—1924) — шведский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1924 года.
 Хирш, Хорхе (род. 1953) — американский физик, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, предложивший индекс Хирша.
 Гирш, Шарль Анри (1870—?) — французский писатель; последователь реалистической школы.
 Хирш, Эмиль (род. 1985) — американский киноактёр.
 Хирш, Эмиль Густав (1851—1923) — американский раввин, профессор иудейской литературы и философии Чикагского университета.

См. также 
 Гипотеза Хирша
 
 Индекс Хирша

Примечания